Шарль Аршамбо́ (; , , Франция — январь , ) — французский этнолог, востоковед, специалист по Юго-Восточной Азии, в первую очередь по культуре Лао. Помимо сравнительных и структурных исследований, оставил значительное число переводов лаосских традиционных хроник. Ряд его книг переведён на английский язык.

Биография 
Проходя в университете курсы эстетики, психологии и примитивных религий во время Второй мировой войны, Шарль Аршамбо принимал активное участие в Сопротивлении и в 1944 году был арестован гестапо и стал известен стойкостью на допросах. В конце войны принимал участие в обеспечении входа Шарля де Голля в Париж. В 1946 году он получил степень по философии, затем возглавил Школу восточных языков, где до 1950 года изучил китайский, тайский и лаосский язык.

В 1951 году уехал на пять лет в Лаос, где занимался полевыми исследованиями в основном в южных и центральных районах Лаоса. В 1956 году выполнил миссию несколько месяцев в Малайзии среди народа сам сам. Его диссертация, которую он защитил в 1959 году в Париже, касалась истории и ритуалов басак-тямпасак. Затем он переехал в Бангкок, где он до конца жизни работал с рукописями и документами из Лаоса с частыми выездами в поле для сбора фольклорных материалов.

Аршамбо установил отличные отношения с тямпасакским принцем Бун Умом и с Чао Сай Кхамом, потомком монархов княжества Пхуан, что значительно помогло ему в исследованиях.

Его путешествия неоднократно запрещались местными властями или вынужденно прекращались из-за военных действий в регионе.

Библиография 
 La naissance du monde selon les traditions lao: le mythe de Khun Bulom, dans La naissance du monde, Paris, Seuil (Sources orientales),1959, 383—416. (О мифе о происхождении человечества и прародителе царей Кхун Бороме)
 La course de pirogues au Laos : un complexe culturel, Ascona, Artibus Asiae, 1972.
 Structures religieuses Lao (rites et mythes), Vientiane, Vithagna, 1973.

Примечания

Литература 
 Yves Goudineau. In memoriam Charles Archaimbault. Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, 88, 2001, 7-16.
 Yves Goudineau, Lettre de l’Afrase, n° 53, mars 2001, p. 1-10.
 Jean-Michel Minon, Entretien avec Charles Archaimbault, diffusé sur RTB, dans le cadre de l’émission «Champs libres», 1990.
 Jacques Lemoine. L'œuvre de Charles Archaimbault (1921—2001), Aséanie 7 , Bangkok, 2001, p. 169—184.

Ссылки 
 Charles Archaimbault sur le site de l'École française d’Extrême-Orient
 Yves Goudineau. Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient:  Charles Archaimbault (1921—2001)

Этнологи Франции
Востоковеды Франции
Исследователи Лаоса
Участники французского движения Сопротивления